Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2010–2011.

Twee jaar na de degradatie in het seizoen 2002/03 kwam de club uit de hoofdstad Londen weer uit in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League. In het seizoen 2004/05 was de club als zesde geëindigd in de Football League Championship, waarna promotie werd afgedwongen in de play-offs. Vorig seizoen eindigde West Ham United op de zeventiende plaats in de eindrangschikking.

Onder leiding van Avram Grant, op 1 juli 2010 aangetreden als vervanger van de ontslagen Gianfranco Zola, speelde West Ham United vanaf het begin van het seizoen in de onderste regionen. Grant werd op de voorlaatste speeldag, luttele uren na de 3-2 nederlaag tegen Wigan Athletic op 15 mei 2011, ontslagen. West Ham United had een overwinning nodig om degradatie te ontlopen, maar verloor in de blessuretijd door een goal van Charles N'Zogbia.

Grant werd opgevlgd door interim-coach Kevin Keen, die aan het roer stond bij de laatste competitiewedstrijd, op 22 mei tegen Sunderland. Ook die wedstrijd ging verloren (0-3). De doelpunten kwamen op naam van Boudewijn Zenden, Stéphane Sessègnon en Cristian Riveros. Uiteindelijk eindigde West Ham United op de twintigste en laatste plaats in de eindrangschikking, waardoor degradatie een feit was.

In het toernooi om de FA Cup kwam West Ham United niet verder dan de kwartfinales, waarin stadgenoot Stoke City op 13 maart met 2-1 te sterk was. Robert Huth en Danny Higginbotham scoorden voor de thuisclub. In de strijd om de Football League Cup ging West Ham United pas in de halve eindstrijd onderuit. Birmingham City won over twee duels de onderlinge confrontatie, waarbij het tweede duel met 3-1 in het voordeel was geëindigd van Birmingham door treffers van Lee Bowyer, Roger Johnson en Craig Gardner.

Middenvelder Scott Parker, in 2007 overgenomen van Newcastle United, werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). Het was zijn derde uitverkiezing op rij. Doelman Robert Green eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2010/11, en op de twintigste en laatste plaats eindigden in de eindrangschikking, waardoor degradatie een feit was.

FA Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de FA Cup in het seizoen 2010/11 en uiteindelijk de zesde ronde bereikten.

Football League Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Football League Cup in het seizoen 2010/11 en uiteindelijk de halve finale bereikten.

2011
West Ham United